Classement par ordre alphabétique du prénom
 Charles Eisenmann, un universitaire français
 Ike Eisenmann, un acteur et producteur américain
 Louis Eisenmann, un historien français
 Roberto Eisenmann, un journaliste panaméen